130-ият източен меридиан или 130° източна дължина e меридиан, който се разпростира от Северния полюс на север, през Северния ледовит океан, Азия, Тихия океан, Австралия, Индийския океан и Антарктида, до Южния полюс на юг.

Сформира голяма окръжност с 50-и западен меридиан.

и130-и източен меридиан